Васцы — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости.

География 
Расположена в 35 километрах к северу от Пскова и в 6 км к северо-востоку от деревни Верхолино.

История 
До 1 января 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Верхолинской волости.

Население

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района